Вохминцев:

 Вохминцев, Виктор Александрович (род. 1951) — генерал-майор МВД, заместитель директора Федеральной миграционной службы.
 Вохминцев, Виктор Яковлевич (1913—1977) — писатель, журналист, литературный и театральный критик.